Die Aradschin chumb 1992 war die erste offizielle Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion.

Modus 
Die Liga umfasste 20 Teams und wurde in einem zweiphasigen Spielplan durchgeführt. Dabei wurden die Mannschaften zunächst in zwei Gruppen zu je zehn Vereinen aufgeteilt. Die jeweils besten drei Teams spielten danach in der Meisterrunde, die anderen sieben in der Abstiegsrunde.

Der Tabellenerste der Meisterrunde stieg in die Bardsragujn chumb auf, während in der Abstiegsrunde die beiden letzten Teams abstiegen.

Vereine

Vorrunde Gruppe 1

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Vorrunde Gruppe 2

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Meisterrunde

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Abstiegsrunde

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

1992
Fußballsaison 1992